Bacanje diska za žene na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015. u Pekingu održano je na Nacionalnom stadionu u Pekingu 24. i 25. kolovoza 2015.

Godine 2015. Denia Caballero je jako napredovala, popravivši svoj osobni rekord za nekoliko metara, čime je došla u sam vrh bacanja diska. Na samom početku završnice bacanja diska Caballero je odlučila ne imati napeto natjecanje te je već u prvoj seriji bacila dalekih 69,28 metara. Jedino je jedna žena u Pekingu bacila disk tako daleko, a to je bila aktualna svjetska, europska i olimpijska pobjednica Sandra Perković. Sandra je nakon pet loših hitaca, u zadnjoj seriji uspjela baciti 67,39 metara što je bilo dovoljno za srebrno odlčje. U trećoj seriji Nadine Müller je, bacivši 65,53 metara preuzela drugo mjesto, a Perković je na to odgovorila hicem od 65,35 metara, koji ju je doveo na treće mjesto. Jedina koja je još mogla preuzeti prvo mjesto bila je Gia Lewis Smallwood, koja je već jednom bacila preko 69 metara. Nakon što je Sandra Perković bacila 67,39 metara, Yaime Pérez je u zadnjoj seriji 65,46 metara, što ju je dovelo na četvrto mjesto, i do zadnjeg trenutka natjecanje činilo napetim.

Osvajači odličja

Osvajači odličja

Kvalifikacijska norma

Raspored natjecanja 

 Sva napisana vremena odnose se na lokalno vrijeme (UTC+8)

Rezultati

Kvalifikacije 
Za odlazak u završnicu bilo je potrebno baciti disk preko 63,00 metara (Q), a ako to najboljih dvanaest (q) nije uspjelo prebaciti, onda se dvanaest natjecatelja s najboljim rezultatom kvalificira u završnicu.

Završnica 
Završnica je započela u 17,00 sati po lokalnom vremenu.

Izvori 

Bacačke discipline na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015.